

Persone 
Adolfo López Mateos (1909-1969) – presidente del Messico (1958-1964).
David Mateos (1987-) – calciatore spagnolo.
Enrique Mateos (1934-2001) – calciatore e allenatore di calcio spagnolo.
José María Mateos (1888-?) – allenatore di calcio spagnolo.